Il doppio del torneo di tennis Canberra Women's Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Jelena Kostanić e Claudine Schaul che hanno battuto in finale Caroline Dhenin e Lisa McShea 6-4, 7-63.

Teste di serie

 Emmanuelle Gagliardi /  Petra Mandula (semifinali)
 Stéphanie Cohen-Aloro /  Émilie Loit (semifinali)

 Conchita Martínez /  Milagros Sequera (primo turno)
 Caroline Dhenin /  Lisa McShea (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canberra Women's Classic 2004